Gellért (či Gellert) může být:

Osoba

 Gerard Sagredo (982–1046) – čanádský biskup, mučedník
 Gellert Grindelwald – fiktivní postava čaroděje ze ságy o Harrym Potterovi
 Christian Fürchtegott Gellert (1715–1769) – německý básník a filozof
 Imre Gellért (1888–1981) – maďarský gymnasta

Místo

 Termální lázně Gellért – lázně v Budapešti
 Gellértova hora – hora v Budapešti
 Hotel Gellért – hotel v Budapešti